Шляховое — название нескольких населённых пунктов.

Россия 
 Шляховое — хутор в Чернянском районе Белгородской области.

Украина 
 Шляховое — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Шляховое — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Шляховое (быв. Червоная Зирка) — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Шляховое — село в Балтском районе Одесской области.
 Шляховое — село в Великобурлукском районе Харьковской области.
 Шляховое — село в Кегичевском районе Харьковской области.
 Шляховое — село в Коломакском районе Харьковской области.
 Шляховое — поселок в Бериславском районе Херсонской области.
 Шляховое — село в Каменско-Днепровском районе Запорожской области.